O Campeonato Mundial de Snooker de 2021 ou World Snooker Championship de 2021 (conhecido oficialmente como Betfred World Snooker Championship de 2021 por questões de patrocínio) foi um torneio profissional do ranking mundial de snooker da temporada de 2020–21. O evento aconteceu de 17 de abril a 3 de maio de 2021 no Crucible Theatre em Sheffield, na Inglaterra. O vencedor foi Mark Selby, que venceu na final o seu compatriota Shaun Murphy por 18-15.

Visão geral

Informações do torneio 
Foi a 45ª edição consecutiva do Campeonato Mundial de Snooker a ser realizado no Crucible Theatre, e o evento final da temporada de snooker de 2020-21.

O torneio foi organizado pelo World Snooker Tour (WST), uma subsidiária da World Professional Billiards and Snooker Association, e foi transmitido pela BBC, Eurosport e Matchroom Sport. A fase de qualificação para o torneio ocorreu entre 5 e 14 de abril de 2021 no English Institute of Sport, em Sheffield. Houve 128 jogadores participantes nas rodadas de qualificação, entre eles, jogadores profissionais e amadores convidados, 16 dos quais chegaram à fase final do torneio, onde enfrentaram os 16 melhores jogadores no ranking mundial de snooker. O evento foi patrocinado pela casa de apostas esportivas Betfred.

Ronnie O'Sullivan foi o defensor do título, já que conquistou seu sexto título mundial no evento do ano anterior, derrotando Kyren Wilson por 18–8 na final.

Formato 
Os jogos da fase final do Campeonato Mundial foram disputados da seguinte forma:
 Rodadas 1: Melhor de 19 frames, vence quem ganha dez (de 10–0 a possíveis 10–9)
 Rodadas 2: Melhor de 25 frames, vence quem ganha treze (de 13–0 a possíveis 13–12)
 Quartas de final: Melhor de 25 frames frames, avança o que chegar a treze (de 13–0 a possíveis 13–12)
 Semifinal: Melhor de 33 frames, até um ganhar dezessete (de 17–0 a possíveis 17–16)
 Final: Melhor de 35 frames, é campeão o primeiro a chegar a dezoito (de 18–0 a possíveis 18–17)

Os jogos da fase de qualificação foram à melhor de 11 frames, com exceção da rodada final, que foi à melhor de 19 frames.

Premiação 
A premiação total do evento foi de 2,395 milhões de libras esterlinas e o vencedor receberá um cheque de 500 mil libras esterlinas. A distribuição total dos prêmios foi a seguinte:

Fase final 
Os resultados da fase final são mostrados abaixo:

 Final

Fase de qualificação 

As qualificações para o Campeonato Mundial de Snooker de 2021 ocorreram de 5 a 14 de abril de 2021 no English Institute of Sport em Sheffield. Em 12 de março de 2021, a World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) anunciou os 16 jogadores amadores selecionados para disputar as rodadas de qualificação, juntamente com os 112 profissionais não classificados entre os 16 melhores do mundo após o Cazoo Tour Championship. Os jogadores amadores foram selecionados com base em seus desempenhos na temporada de 2020–21, e devido a restrições causadas pela pandemia de COVID-19, as performances na temporada de 2019–20 também foram incluídas.

Os 16 jogadores amadores selecionados para participar das rodadas de qualificação foram:

Jogos da fase de qualificação 
Os jogadores ranqueados do 81–144 começaram na rodada de abertura. Na segunda rodada, esses 32 vencedores enfrentaram jogadores ranqueados do 49–80. Na terceira rodada, esses 32 vencedores enfrentaram jogadores ranqueados do 17–48. Na rodada final, esses 32 vencedores jogaram entre si e os 16 vencedores passaram para a fase final no Crucible.

Os resultados das qualificações são mostrados abaixo:

Campeonatos do mundo de snooker